Maglione kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Maglione,

Italien 

 Maglione, Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar